Parque Oeste (winkelcentrum) - winkelcentrum in Madrid
 Parque Oeste (metrostation) - metrostation in Madrid, bij bovenstaand winkelcentrum